Aarniokoski est un patronyme pouvant désigner :
 Douglas Aarniokoski (né en 1965), réalisateur de télévision américain ;
  (1893-1961), homme politique finlandais.